Оланга:

 Оланга — река в России, в Республике Карелия.
 Оланга — бывшее село на реке Оланга, затоплено Кумским водохранилищем.
 Оланга (мар. Олаҥгеер) — озеро в Марий Эл, Россия.